3e Legerkorps (Wehrmacht) - Duits legerkorps
 3e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duits legerkorps
 3e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duits legerkorps
 3e legerkorps (Italië) - Italiaans legerkorps
 IIIe Legerkorps (Unie) - legerkorps van de Verenigde Staten tijdens de burgeroorlog